Флаг муниципального образования Лазо́вский муниципальный район Приморского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг Лазовского муниципального района составлен на основании герба Лазовского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

На основании решения Геральдического совета при Президенте Российской Федерации Флаг муниципального образования Лазовский муниципальный район Приморского края, утверждённый решением Думы Лазовского муниципального района от 25.03.2009 года № 110-МПА (в редакции решения от 30.09.2009 г. № 151-МПА), внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5096 (Протокол заседания Геральдического совета при Президенте Российской Федерации № 51 от 27.10.2009).

Описание 
«Флаг Лазовского муниципального района Приморского края представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две неравные горизонтальные полосы — лазоревую (голубую), занимающую 4/10 полотнища, и зелёную; посередине полотнища изображён серебряный якорь, поверх него изображён на зелёной полосе золотой тигр».

Обоснование символики 
За основу флага Лазовского муниципального района взят герб Лазовского муниципального района. Зелёно-лазоревое полотнище указывает на богатую природу Лазовского муниципального района, обилие лесов и широту прилегающей морской акватории. Подчёркивает расположение Лазовского муниципального района в прибрежной территории Японского моря и символизирует важность морских ресурсов в жизни местного населения.

Серебристый якорь — символ мореплавания, рыбного промысла. На территории Лазовского муниципального района в посёлке городского типа Преображение находится одна из крупнейших рыбодобывающих компаний — Преображенская база тралового флота (ПБТФ). Жители Лазовского муниципального района по праву гордятся богатыми уловами, судоремонтным и перерабатывающим комплексами, крупнейшими мощностями прибрежных и вспомогательных хозяйств. Якорь — символ надежды.

Тигр в геральдике — это не только символ ярости и силы, но и символ отваги.

Примечания